Senz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Senz (1924–2010), deutscher Politiker der CDU
 Anja Senz, deutsche Politikwissenschaftlerin, Sinologin und Hochschullehrerin
 August Senz (1862–1912), deutscher Architekt
 Eduard Senz (1877–1941), Neunkirchener Original; fiel der Euthanasiepolitik der Nationalsozialisten zum Opfer
 Ingomar Senz (* 1936), deutscher Heimatforscher
 Josef Volkmar Senz (1912–2001), deutscher Heimat- und Volksforscher

Siehe auch:
 Sens, Zenz